«Без оружия» (также «Время серых» и «Человек с далекой звезды») — фантастическая пьеса Аркадия и Бориса Стругацких 1989 года, созданная по мотивам романа «Трудно быть богом». Сами авторы считали её крайне неудачной. Полностью напечатана в журнале «Народное творчество» в 1991 году

Сюжет 
Антон Константинович Малышев, сотрудник Института экспериментальной истории, внедряется в арканарское общество под видом барона Руматы дон Эстор для того, чтобы сгладить последствия прошедшего вмешательства сотрудника этого же института Орловского и застает резкую смену общественных настроений в Арканаре…

Отличия от романа 
Пьеса имеет очень много отличий от оригинального романа.
 В финале гибнут не только Кира и Уно, но и Арата Горбатый и сам Румата.
 Кира гибнет не от арбалетной стрелы, а от метательного ножа.
 Барон Пампа дон Бау в романе — потомственный барон и друг Руматы, а в пьесе — его преемник.
 Будах в пьесе — колдун, поэт, мистификатор и учёный, в то время как в романе — лишь выдающийся врач.
 Кира в пьесе — дочь трактирщика и сестра Абы.
 Дона Окана не гибнет в пьесе.
 Дон Сатарина становится доной в пьесе.

Создание

Первый вариант 
О создании пьесы братья начали думать ещё в 1960-х годах, в начале 1970-х годов Аркадий Стругацкий начал работу над пьесой.
4.11.66 — АН: «…Перед спектаклем Высоцкий сводил меня познакомиться с Любимовым. Очень понравился он мне. И в частности тем, что попросил поработать для них. Мы ему страшно нравимся, родственные души. Он не навязчив, просто просит посмотреть его работы и подумать, получится ли у нас что-нибудь. Проклял я, что ты не в Москве. Надо выписать тебе командировку, чтобы ты приехал специально на театр. Пьесу будем писать! <…> И Володя хорош (Высоцкий, то есть). Он бы отлично сыграл Румату».

Первый вариант пьесы был закончен в мае 1976 года и назывался «Человек с далёкой звезды (Без оружия)». Поставлен не был, впервые был опубликован в 1991 году.

Второй вариант 
В первой половине 1980-х годов пьеса была переписана, возможно, для так и не начатых съёмок советско-польского фильма. Отрывки именно из этого варианта были опубликованы в 1989 году под названием «Время серых». Авторы сочли произведение неудачным. Борис Стругацкий впоследствии писал:
Написанная АН практически в одиночку, на взгляд БН она совсем не удалась, и не стоит, наверное, жалеть, что она так и не увидела (кажется) сцены, хотя какие-то областные театры, вроде бы, за неё брались, что-то там колдовали, репетировали, но не получалось у них ничего с этой пьесой.

Постановки 
 1986 год, ФЭСТ, режиссёр Игорь Шаповалов, снят с репертуара в 1989 году. Первый драматический спектакль театра. Расширена и дополнена сценами из романа.

Первый драматический спектакль мы сделали по роману братьев Стругацких «Трудно быть богом». Вышли на самих мэтров фантастики, рассказали о своём театре, и я до сих пор не могу понять, почему нас сразу не выгнали, а подарили нигде не опубликованную пьесу «Без оружия». Спектакль получился настолько мощным, что мы окончательно заболели театром.

Примечания 

Произведения братьев Стругацких